Gaona bezeichnet:
 Gaona (Dorf), ein Dorf in Argentinien

Gaona ist der Familienname folgender Personen:
 Amancio Ortega Gaona (* 1936), spanischer Bekleidungs-Unternehmer
 Celestino Ocampo Gaona (* 1961), paraguayischer Geistlicher, Bischof von Carapeguá
 Emilio Sosa Gaona (1884–1970), paraguayischer Ordenspriester und römisch-katholischer Bischof